Halten kan syfta på följande platser:

Norge 

 Halten (öar), Trøndelag fylke, Frøya kommun,

Schweiz 

 Halten, Solothurn, ort och kommun, 

Robotskapade Norgeförgreningar